Alter Herr bezeichnet 

 Alter Herr (Studentenverbindung), Mitglied einer Studentenverbindung nach dem Studium
 Alte Herren (Fußball), Fußballer in einer fortgeschrittenen Altersklasse 
 Umgangssprachliche Bezeichnung für Vater

Siehe auch:
 Altherr